Linaker ist der Name von

 John Linaker (* 1939), britischer Hindernis-, Mittelstrecken- und Langstreckenläufer
 Kay Linaker (1913–2008), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin